Це дискографія американського рок гурту AFI, що містить десять студійних альбоми, один концертний альбом, одну збірку, один відео-альбом, дванадцять міні-альбомів, дев'ятнадцять синглів та чотирнадцять музичних відео.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Відео альбоми

Міні-альбоми

Сингли

Музичні відео

Інші появи

Список композицій, записаних AFI

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 AFI  на AllMusic
 

AFI